Хабіб Маїга, Хабіб Дігбо Г'нампа Маїга (фр. Habib Digbo G'nampa Maïga, нар. 1 січня 1996, Ґаньоа, Кот-д'Івуар) — івуаріський футболіст.
 Шогель Кокалла Маїга (2 квітня 1958(1958-04-02), Гао, Малі) — малійський політик.
 Модібо Маїга (фр. Modibo Maïga, нар. 3 вересня 1987, Бамако) — малійський футболіст.